Soldier ("soldato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Soldier – film del 1998 diretto da Paul W.S. Anderson

Geografia 
 Soldier – città della Contea di Monona, Iowa (Stati Uniti d'America)
 Soldier – città della Contea di Jackson, Kansas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Soldier – album di Iggy Pop del 1980
 Soldier – singolo delle Destiny's Child del 2004, dall'album Destiny Fulfilled
 Soldier – traccia dell'album New Amerykah Part One (4th World War) di Erykah Badu del 2008